Марсель Хаккер (, род. 29 апреля 1977 года, Магдебург, Германская Демократическая Республика) — немецкий гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2000 года в заездах одиночек, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2015 года, многократный победитель этапов Кубка мира.

Спортивная биография 
Заниматься академической греблей Марсель начал в 1991 году, заинтересовавшись рекламой местного спортивного клуба во время фестиваля в Магдебурге. Первым чемпионатом в составе сборной Германии для Хаккера стал юношеский чемпионат мира 1994 года в Мюнхене, где он в составе четвёрки парной стал чемпионом. Спустя год он вновь стал победителем молодёжного первенства мира, но уже в турнире одиночек. С 1996 года Хаккер стал выступать на взрослом уровне. Первым крупным успехом в карьере молодого немецкого гребца стала серебряная медаль на чемпионате мира в составе четвёрки парной. Спустя год немецкий экипаж повторил своё достижение. C 1999 года Марсель начал выступать в соревнованиях одиночек. На первом чемпионате мира немецкий гребец смог пробиться только в финал B, где занял 4-е место. На трёх предолимпийских этапах Кубка мира Хаккер неизменно попадал в шестёрку сильнейших.

В 2000 году Хаккер принял участие в летних Олимпийских играх в Сиднее. В соревнованиях одиночек Марсель уверенно пробился в финале, где занял третье место. После окончания Игр Хаккер выиграл ряд этапов мирового кубка, а в 2002 году стал чемпионом мира, установив при этом в финале новое лучшее мировое время 6:36,33. В 2003 году немецкий гребец выиграл все три этапа Кубка мира, а затем стал серебряным призёром чемпионата мира, уступив лишь норвежцу Олафу Туфте.

К Олимпийским играм 2004 года Хаккер подходил в ранге одного из фаворитов. Марсель, заняв первое место в своём заезде, напрямую пробился в полуфинал, где занял лишь третье место, пропустив вперёд не только своего главного конкурента Олафа Туфте, но и болгарина Иво Янакиева, который попал в решающий раунд через отборочный заезд. В результате этого немецкий гребец отправился в финал B, где выиграл у ближайшего преследователя более 5 секунд. В 2006 году Хаккер стал четырёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира. 

На протяжении всего межолимпийского цикла Хаккер неизменно попадал в финал A, но в 2008 году немецкий гребец сначала не смог преодолеть отборочный раунд люцернской регаты, а затем во второй раз в карьере не смог пробиться в решающий заезд Олимпийских игр. В течение 2009 года Хаккер вернулся к выступлению в составе четвёрки парной, с которой стал бронзовым призёром чемпионата мира, но уже в 2010 году вновь стал соревноваться в одиночках. На летних Олимпийских играх 2012 года Марсель смог наконец пробиться в финал A. Однако в решающем заезде Хаккер не смог составить конкуренцию соперникам, придя к финишу 6-м, с отставанием от чемпиона новозеландца Махе Драйсдейл более чем в 12 секунд. На протяжении следующих двух лет Хаккер дважды стал серебряным призёром чемпионатов Европы, а также выиграл бронзовую медаль мирового первенства.

C 2015 года Хаккер начал выступать в двойках парных вместе со Штефаном Крюгером. В первый же год совместного выступления немецкий экипаж смог завоевать золото европейского чемпионата, а также занять 4-е место на чемпионате мира. На летних Олимпийских играх 2016 года немецкая двойка пробилась в полуфинал соревнований, но заняла там только 4-е место. В финале B Хаккер и Крюгер пришли к финишу вторыми и заняли итоговое 8-е место. После окончания Игр 2016 года Хаккер объявил о завершении спортивной карьеры.

Награды 
 Спортсмен месяца по версии FISA: июнь 2014.
 Спортсмен года во Франкфурте: 2011.

Личная жизнь 
 Жена — Катина, сын — Хаакон Теодор.
 Bладеет немецким и русским языками.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Германии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле